Die Liste der Bodendenkmale in Schwielowsee enthält alle Bodendenkmale der brandenburgischen Gemeinde Schwielowsee und ihrer Ortsteile auf der Grundlage der Landesdenkmalliste vom 31. Dezember 2020.

Die Baudenkmale sind in der Liste der Baudenkmale in Schwielowsee aufgeführt.

Weblinks 
 
 Geodaten im Geoportal Brandenburg mit Bodendenkmalen

!Bodendenkmale
!Schwielowsee
Schwielowsee